rad – promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z grupy metali ziem alkalicznych (symbol Ra, łac. radium)
 rad – jednostka dawki promieniowania
 rad (radian) – jednostka kąta płaskiego (radian)
 Rad-2 – pocisk moździerzowy kalibru 98 mm
 Rad – wieś na Słowacji, w Powiecie Trebišov

Zobacz też
 RAD – strona ujednozniaczniająca